The Essential Michael Jackson – album kompilacyjny największych przebojów amerykańskiego piosenkarza pop Michaela Jacksona z lipca 2005 roku.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Notowania

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Epic Records
Albumy Legacy Recordings
Albumy wyprodukowane przez Michaela Jacksona
Albumy wyprodukowane przez Quincy’ego Jonesa
Albumy numer jeden na Węgrzech